Млада България може да се отнася за:
 Млада България, българска революционна организация в Букурещ и Браила
 „Млада България“, български вестник издаван в 1895 – 1896 г.
 Млада България (списание), българско списание

 МлаДа България (политическа организация), младежка структура на ПП „Движение Да, България“